Мейерфельдт — шведская фамилия.

Известные носители  
 Мейерфельдт, Юхан Август (Старший; 1664 — 1749) — шведский генерал от инфантерии, участник Полтавской битвы.
 Мейерфельдт, Юхан Август (Младший; 1725 — 1800) — шведский фельдмаршал.